ciò che è pertinente alla Moldavia
 appartenente al gruppo etnico dei moldavi
 lingua moldava

Note